

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Pod Koleją – część wsi Krępa w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice
 Pod Koleją – część wsi Raciborowice w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Pod Koleją – przysiółek wsi Będziemyśl w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski

Zobacz też 
 Za Koleją